Sídlo farnosti je v památkově chráněné neoklasistní budově z roku 1936, vedené jako kulturní památka podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kostel navrhl architekt Ladislav Čapek z Prahy, na realizaci stavby se podíleli jak místní věřící, tak především zdejší stavební firma Františka Gušlbauera. Díky plnému nasazení všech pracovníků došlo k dodržení termínu slavnostního otevření, naplánovaného symbolicky na 11. říjen, tedy den úmrtí vojevůdce Jana Žižky. Tento den, tedy 11. října byl osudný i Mistru Janovi Husovi, kdy se roku 1414 vydal na cestu na koncil do Kostnice.

Tím došlo k unikátnímu času výstavby, která započala doslova „na zelené louce“ 6. dubna roku 1936. po slavnostním otevření ještě probíhaly nikterak zásadní dokončovací práce, takže v listopadu roku 1936 byl projekt dokončen do posledních detailů. Zajímavostí je i dochování stavebního deníku firmy, který dokumentuje tempo budování památky.

Kostel Husova sboru CČSH v Trhových Svinech stojí na křižovatce ulic Bezručova a nábřeží Svatopluka Čecha.

Externí odkazy 
 

Trhové Sviny
Kostely v okrese České Budějovice
Trhové Sviny
Kostely z 20. století
Kulturní památky v okrese České Budějovice
Stavby v Trhových Svinech